Ел Кармен Уно има више значења:

 Ел Кармен Уно, Ваљесиљо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен Уно (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику